122. saroški cikel za sončeve mrke se dogaja na luninem padnem vozlu in se ponavlja na vsakih 18 let in 11 dni. Vsebuje 70 dogodkov. Vsi mrki se zgodijo na luninem padnem vozlu.

Sončev saros se povezuje na 115. lunin saros.

Senčni mrki 
Senčni mrki (kolobarjasti, popolni in hibridni) se lahko dalje razvrstijo kot: 1) Središčni (dve meji), 2) Središčni (ena meja) ali 3) Ne-središčni (ena meja). Statistična porazdelitev naštetih razredov tega sarosa je sledeča.

Dogodki

Viri 

 http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsaros/SEsaros122.html

Zunanje povezave 

 122. sončev saros - Informacije in vizualizacije

Sončevi sarosi